Frühwirth est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Andreas Franz Frühwirth (1845-1933), cardinal autrichien ;
  (1969-), triathlète autrichien ;
  (1908-1973), footballeur et entraîneur de football autrichien ;
 Helene Frühwirth (1983-), coureuse cycliste autrichienne ;
  (1640-1701), sculpteur autrichien ;
  (1907-1944), footballeur autrichien ;
  (1929-2007), homme politique, avocat et professeur d'université autrichien ;
  (1891-1958), homme politique et responsable syndical autrichien ;
  (2000-), acteur autrichien ;
  (1959-), statisticienne autrichienne et professeur d'université.
 Thomas Frühwirth (1981-), triathlète handisport autrichien.

Patronyme germanique
Patronyme autrichien